Марк Григоря́н: